Vihtasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vihtasaaret (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Vihtasaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,76, long 30,97), 
 Vihtasaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,97, long 30,83), 
 Vihtasaaret (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Vihtasaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,96, long 30,71), 
 Vihtasaaret (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar